Бермудо III од Леона (1017 - Tamarón, 4. септембар 1037) је био краљ Леона из Астурско-леонске династије. Био је син Алфонса V од Леона и Елвире Мендес.

Породично стабло 

Рођени 1017.
Умрли 1037.